Церковная сокровищница () — специальное помещение при соборе или церкви, в которых под охраной находятся ценные произведения церковного искусства или мощи святых.

Общая характеристика 
Церковные сокровищницы распространены в Западной Европе, в особенности в Германии, Австрии, Швейцарии и Италии.

Сокровищница представляют собой специфическую форму церковного музея, где под особой охраной помещены произведения церковного искусства, представляющие особую историческую и художественную ценность, а также реликварии с мощами почитаемых католических и общехристианских святых. Данная форма организации музея позволяет решить вопрос как сохранности предметов, так и их доступности для любителей искусства и паломников.

В католических соборах и крупных церквах создаются специальные отдельные помещения, а в небольших местных церквах возможно размещение экспозиции прямо в помещении церкви. В Германии частыми формами организации церковных сокровищниц являются так называемые шатцкамеры (Schatzkammer) и епархиальные музеи (Diözesanmuseen). Чаще всего под охрану попадают ценные старинные богослужебные книги, сосуды, литургические одежды, иконы, картины, скульптуры святых, мощевики и мощи святых.

Несмотря на то, что в последние века церковь преследовали, проявляли иконоборчество, ликвидировали монастыри и приходы, за долги продавали ценности, она существует до сих пор. Только в XX веке сформировалось представление о необходимости сохранения церковных сокровищ для будущих поколений. Церковные сокровища представляют собой часть не только церковной истории и культуры, но и европейской цивилизации.

Крупные сокровищницы Германии 
 Сокровищница Ахенского собора
 Епархиальный музей Бамберга
 Соборная сокровищница Эссена
 Сокровищница в Хильдесхайме
 Сокровищница Кёльнского собора

См. также 
 Трирский собор
 Сокровищница (Вена)
 Кафедральный собор Палермо
 Сокровищница Сан Марко

Примечания 

Христианские реликвии
Религиозный культ
Христианство в Германии